Iládio Amado (Vila do Bispo, 1976) é um professor de Educação Musical, músico e compositor português. Tocou música em diversos pontos do país, como integrante de várias bandas.

Biografia
Nasceu em Vila do Bispo, no Algarve.

Carreira
Exerce como professor, compositor e músico, tendo-se integrado na banda de rock Tokamaki em meados da década de 1990. Em 2010 e 2014 foi um dos membros do júri, na qualidade de professor de música, do Concurso de Fado Cerveja Sagres Concelho de Vila do Bispo. Em Janeiro de 2012 foi responsável por um espectáculo musical, junto com Nuno Lucas e a banda Tokamaki, organizado no âmbito das comemorações do Dia do Município em Vila do Bispo. Em 2021 fazia parte da banda Smile Four Coffee, na função de teclista, em conjunto com a cantora Tânia Silvestre, o baterista João Amado e o guitarrista Mário Soares.

Também foi o autor da banda sonora para vários filmes, incluindo o documentário Tesouras e Navalhas, realizado por Hernâni Duarte Maria em 2013, e cuja antestreia em 22 de Novembro de 2013 incluiu igualmente um videoclip da banda Tokamaki. Também foi responsável pela música de várias curtas-metragens realizadas por Hernâni Duarte Maria, como Faminto, de 2011, Osso, de 2014 O Discurso, de 2017, 2 DTO, produzido em 2018, e Último Silêncio – Ela quer escapar, estreada em Dezembro de 2021. Também em 2014, foi o autor da música de dez anúncios publicitários que foram passados na Rádio Fóia, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança.

Ligações externas  
 Canal Oficial no Youtube
 Iládio Amado no IMDb (Internet Movie Database)

Professores de Portugal
Compositores de Portugal